Cantonul Précy-sous-Thil este un canton din arondismentul Montbard, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Aisy-sous-Thil || align="right" | 220 || align="right" | 21390 || align="right" | 21007
|-
| Bierre-lès-Semur || align="right" | 86 || align="right" | 21390 || align="right" | 21073
|-
| Braux || align="right" | 167 || align="right" | 21390 || align="right" | 21101
|-
| Brianny || align="right" | 100 || align="right" | 21390 || align="right" | 21108
|-
| Clamerey || align="right" | 191 || align="right" | 21390 || align="right" | 21177
|-
| Dompierre-en-Morvan || align="right" | 200 || align="right" | 21390 || align="right" | 21232
|-
| Fontangy || align="right" | 147 || align="right" | 21390 || align="right" | 21280
|-
| Lacour-d'Arcenay || align="right" | 107 || align="right" | 21210 || align="right" | 21335
|-
| Marcigny-sous-Thil || align="right" | 48 || align="right" | 21390 || align="right" | 21380
|-
| Missery || align="right" | 89 || align="right" | 21210 || align="right" | 21417
|-
| Montigny-Saint-Barthélemy || align="right" | 71 || align="right" | 21390 || align="right" | 21430
|-
| Nan-sous-Thil || align="right" | 175 || align="right" | 21390 || align="right" | 21449
|-
| Noidan || align="right" | 79 || align="right" | 21390 || align="right" | 21457
|-
| Normier || align="right" | 47 || align="right" | 21390 || align="right" | 21463
|-
| Précy-sous-Thil || align="right" | 708 || align="right" | 21390 || align="right" | 21505
|-
| Roilly || align="right" | 36 || align="right" | 21390 || align="right" | 21529
|-
| Thoste || align="right" | 108 || align="right" | 21460 || align="right" | 21635
|-
| Vic-sous-Thil || align="right" | 203 || align="right" | 21390 || align="right" | 21678
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or